Килеск (; от хакасского килеск — ящерица) — род хищных тероподовых динозавров из семейства процератозаврид, живших во времена среднеюрской эпохи (батский век) около 167—165 млн лет назад на территории нынешнего Шарыповского района Красноярского края (Россия). Единственный и типовой вид — Kileskus aristotocus. Является одним из древнейших представителей семейства, известных науке. До присвоения научного названия был неофициально известен как «шарыпозавр килескус».

Описание 

Ископаемые остатки были найдены в  в Берёзовском карьере Красноярского края, около города Шарыпово, и описаны в 2010 году палеонтологами А. О. Аверьяновым, С. А. Краснолуцким и С. В. Иванцовым. Самый крупный представитель своего семейства; в 2019 году Молина-Перес и Ларраменди оценили длину тела килеска в 5,2 м при высоте бёдер 1,85 м и массе 700 кг. Является базальным процератозавридом и стоит у самого основания эволюционного древа семейства.

Хотя неизвестно, имел ли килеск носовой гребень, он может быть отнесен к Proceratosauridae из-за ряда других особенностей. К ним относятся удлиненные наружные зазубрины, короткий вентральный край премаксиллы и область переднебоковой ямки непосредственно под переднебоковой фенестрой, которая глубже, чем верхняя челюсть непосредственно под ней. Килеск отличается от других процератозаврид передним ободком своей верхней челюсти, сливающимся с восходящим отростком верхней челюсти и плавно наклоняющимся сзади.

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений групп по Аверьянову, Краснолуцкому и Иванцову (2010):

Кладограмма 2013 года:

Кладограмма 2018 года:

См. также 
 Список динозавров России

Примечания

Литература

Ссылки 
 Kileskus aristotocus  на сайте «DinoData».
 Аммонит.ру .

Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Процератозавриды
Фоссилии из юрских отложений России